WC o Wc puede hacer referencia a:

 Baño (en inglés WC) 
 Inodoro (en inglés Water Closet), elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar las deposiciones.
 WC, Juego de Etr.
 WC, rapero de Estados Unidos.
 wc, comando de Unix. 
 Wikimedia Commons
 Código IATA de Isleña Airlines.
 Carburo de wolframio, por su fórmula química.

Siglas